Christoffel Columbus
 Cristóbal Colón (opera), een opera uit 1989

Schepen 
 Cristóbal Colón (1887) - Spaanse kruiser
 Cristóbal Colón (1897) - Spaans pantserschip